Гент ( ,  ) — город во Фландрии, в Бельгии. Столица и самый большой город провинции Восточная Фландрия.

Население — 263.614 человек (2020 год). Лежит при впадении реки Лейе в реку Шельду. Морской порт (связан с устьем Шельды каналом Гент-Тернёзен, пропускающим морские суда).

Крупный учебный центр — университет и четыре высшие школы.

Муниципально Гент состоит из самого города Гента и окружающих город крохотных городков и посёлков Афсне, Дестелдонка, Дронгена, Гентбрюгге, Ледеберга, Мариакерке, Мерелбеке, Мелле, Мендонка, Остаккера, Синт-Амандсберга, Синт-Денейс-Вестрема, Синт-Мартенс-Латема, Синт-Крёйс-Винкела, Вонделгема и Звейнарде. Зона города (муниципальная территория) покрывает площадь в 1205 км² (465 квадратных миль) с совокупным населением 594 582 жителя (1 января 2008), что ставит его на четвёртое место по численности населения в Бельгии.

Мэр Гента, Даниэл Термонт, лидер коалиции Социалистической партии, Партии Зелёных и Опен ВЛД. В 2014 г. он вошёл в тройку претендентов на звание лучшего мэра года (по версии некоммерческой организации City Mayors Foundation).

История 

Археологические находки подтверждают присутствие поселений на месте слияния рек Лейе и Шельды вплоть до каменного и железного веков.
Письменных источников о римском периоде нет, однако археологические раскопки подтверждают наличие поселения в тот период.

Точная дата возникновения города неизвестна, но уже к VII веку город был крупным поселением. По одной из версий, город возник ещё во времена древнеримской империи и его название происходит от кельтского «condati» — «место слияния рек». Впервые упоминается в 665 г. как .

После нашествия франков в начале V века древненидерландский язык сменил латинский и кельтский языки.

Около 650 года св. Аманд основал два аббатства (святого Петра и святого Баво) в районе Гента.

Между 1000 и 1550 годами Гент был вторым по величине городом в Европе к северу от Альп, уступая только Парижу. В 1338 Гент стал центром возглавляемого Якобом ван Артевелде восстания горожан и крестьян Фландрии.

В 1539—1540 центр Гентского восстания. Играл важную роль в Нидерландской революции, в 1576 в Генте было подписано «Гентское умиротворение».

В XIX веке в Генте начала бурно развиваться текстильная промышленность. Экономическому развитию Гента способствовало строительство канала Гент-Тернёзен в начале XIX века и строительство сети железных дорог Бельгии. В 1837 году открылась железная дорога Мехелен-Гент. В 1875 году в городе начала действовать конка, в 1904 — электрический трамвай. В 1913 году в Генте проводилась Всемирная выставка. К проведению выставки были приурочены важные работы в области градостроительства и развития инфраструктуры: проводилась реставрация исторических зданий в центре города, был построен новый железнодорожный вокзал Гент-Синт-Питерс (открыт в 1912 году).

Экономика 
, расположенный на севере города, является третьим по величине в Бельгии. Доступ к нему осуществляется по каналу Гент — Тернёзен, который заканчивается у нидерландского порта Тернёзен на Западной Шельде. Помимо всего прочего, порт обслуживает такие крупные компании, как ArcelorMittal, Volvo Personvagnar, Volvo Trucks, Honda и Stora Enso.

Гентский университет и ряд связанных с ним компаний расположены в центральной и южной частях города. Как крупный город провинции Восточная Фландрия, в Генте есть множество больниц, школ и торговых центров.

В Генте также расположен комплекс Flanders Expo — крупнейший комплекс во Фландрии и второй по величине в Бельгии.

Транспорт 
Гент напрямую связан с Брюсселем, Антверпеном, Остенде и Лиллем (Франция) скоростными автомагистралями и железнодорожными линиями с Остенде, Экло, Кортрейком, Антверпеном, Мехеленом, Брюсселем и Тернёзеном (Железная дорога 55).

В самом городе есть хорошо развитая сеть городского общественного транспорта, имеются маршруты автобуса и трамвая (см. Гентский трамвай).

Достопримечательности 

По количеству исторических монументов Гент занимает второе место в Бельгии, уступая только Антверпену. Основные достопримечательности:

 Замок графов Фландрии (основан в 1180 году)
 Замок Герерда Дьявола (XIII век)
 Собор Св. Бавона со знаменитым Гентским алтарём работы Ван Эйка (основан в 942 году, но нынешний облик собор приобрёл только в эпоху готики)
 Собор Св. Николая (основан в 1038 году, но строительство продолжалось до начала XIII века)
 Беффруа, башня городского совета, высотой 118 м (строилась между 1377 и 1388 годами) и пристроенные к ней суконные ряды (строились между 1425 и 1445 годами; не были завершены. Во время реставрации 1903 года достроены в соответствии с первоначальным планом).
 Церковь Богоматери и Святого Петра
 Фламандская опера
 Исторические районы Патерсхол и Принсенхоф.
 Фрагмент бывшей городской стены, Перечница.

Музеи 
 Городской музей современного искусства () с комнатой писателя Метерлинка.
 Музей изящных искусств () — искусство до начала XX века
 Музейная экспозиция в Замке Графов Фландрии
 Музей городской истории STAM, расположенный в Цистерцианском аббатстве Бейлоке
 Музей Дом Алейна () повседневная жизнь и культура до начала XX века, в прошлом богадельня, а затем — музей фольклора
 Музей доктора Гислена () — музей истории психиатрии
 Музей дизайна (), в прошлом был известен как музей прикладных искусств
 Музей промышленности (), в прошлом был известен, как музей промышленной археологии и текстиля

Спорт 
В Чемпионате Бельгии по футболу город представлен клубом Koninklijke Atletiek Associatie Gent, чаще всего известный как просто «Гент». Другой футбольный клуб из Гента,  играет в 3-м дивизионе Бельгии.

Ежегодно в городе проводится шестидневная велотрековая гонка , которая проводится на велодроме Kuipke. А также стартует шоссейная велогонка Гент — Вевельгем.

Также ежегодно Гент принимает соревнования по беговым видам лёгкой атлетики, которые проводятся на Flanders Sports Arena.

Академическая гребля, баскетбол, шахматы, волейбол и другие виды спорта также развиты в Генте.

Интересные факты 
 Одно из предместий Гента называется Москва (Moscou). Это название дали ему квартировавшие здесь офицеры русской армии во время зарубежного похода русской армии в 1813 году. Здесь происходит действие фильма «Москва, Бельгия» (2008).
 13 мая 2009 года управление городом  о начале акции «Donderdag Veggiedag», что, в переводе с нидерландского, значит примерно «Четверг — вегетарианский день». То есть раз в неделю все чиновники, избранные политики и, в будущем, школьники должны будут есть вегетарианскую пищу. Цель данной акции — сокращение поголовья скота и, как следствие, сокращение выброса парниковых газов в атмосферу.
 В Генте проводятся самые крупные культурные фестивали в Европе, известные как Гентские праздники.
 Каждые 5 лет в Генте проводится Гентские Флоралии — знаменитый фестиваль цветов.
 26 апреля 2010 года в Генте прошёл международный рок-фестиваль Thrash and Burn European Tour 2010.

Известные уроженцы и жители 

 Джон Гонт (1340—1399) — первый герцог Ланкастерский.
 Ван Эйк, Хуберт (1370—1426) — художник, старший брат Яна ван Эйка.
 Хуго ван дер Гус (1420—25 — 1482) — художник.
 Агрикола, Александр (1445 или 1446—1506) — композитор эпохи Возрождения.
 Карл V Габсбург (1500—1558) — император Священной Римской империи.
  — художник, поэт и писатель.
 Бутми, Жоссе (1697—1779) — композитор, клавесинист и органист эпохи барокко.
 Дегейтер, Пьер (1848—1932) — музыкант.
 Лимнандер де Нивенгове, Арман (1814—1892) — бельгийский композитор.
 Метерлинк, Морис (1862—1949) — бельгийский писатель, драматург и философ.
 Бакеланд, Лео Хендрик (1863—1944) — химик и изобретатель.
 Брёйкер, Жюль де (1870—1945) — художник.
 Бисбрук, Жорж ван (1880—1974) — бельгийско-американский астроном.
 Варужан, Даниэл (1884—1915) — армянский поэт XX века.
 Рогге, Жак (род.1942) — президент Международного Олимпийского Комитета.
 Ван хее, Мириам (род. 1952) — поэтесса, переводчица.
 Брёйкере, Берлинде де (род. 1964) — художник.
 Рей, Жан (1887—1964) — бельгийский писатель.
 Вейландт, Ваутер (1984—2011) — велогонщик, погибший на третьем этапе Giro di Italia 2011.
 Адам, Изабель (род. 1975) — певица.
 Покровский, Кирилл Владимирович (1965—2015) — советский и бельгийский рок-музыкант, клавишник и композитор.

Города-побратимы 
У Гента есть 7 городов-побратимов:
  — Висбаден (с 1969 года)
  — Канадзава (с 1971 года)
  — Мелле (с 1977 года)
  — Мохаммедия (с 1982 года)
  — Ноттингем (с 1958 года)
  — Сен-Рафаэль (с 1958 года)
  — Таллин (с 1982 года)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Официальный сайт
 Официальный туристический сайт

 
Коммуны провинции Восточная Фландрия
Порты Бельгии